Tangwan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tangwan (ort), Hunan, 
 Tangwan (socken), Jiangsu, 

Robotskapade Kinaförgreningar